Амина Гайфулловна Бакирова (1932 — 2013) — советский, башкирский врач-педиатр. Народный врач СССР (1982).

Биография 
Родилась в 23 ноября 1932 года в деревне Кигазы Аскинского района Башкирии. 

В 1959 году окончила Башкирский медицинский институт в Уфе.

С 1959 года работала в поликлинике №36, в 1963—1987 — в детской поликлинике №1 Уфы. Организатор лечебно-профилактической помощи детям. На обслуживаемых участках была достигнута самая низкая заболеваемость детей в республике. 

Депутат Верховного Совета Башкирской АССР 10—11-го созывов.

Ушла из жизни в октябре 2013 года.

Награды и звания 
 Народный врач СССР (1982)
 Орден Ленина (1978)
 Медаль «За доблестный труд» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1984)
 Почётный гражданин Уфы (2005).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Башкирского государственного медицинского университета
Почётные граждане Уфы
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР десятого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР одиннадцатого созыва